Darlehen (selten auch Darlehn) steht für:
 allgemein ein Zurverfügungstellen von Geld, siehe Kredit
Spezielles:
 Darlehen (Deutschland)
 Darlehen (Österreich)
 Darlehen (Schweiz)
 Mutuum, ein Kreditgeschäft nach römischem Recht

Siehe auch:
 Zinsgünstiges Darlehen
 Wandeldarlehen